De historische regio's van Roemenië worden onderverdeeld in Transsylvanië (inclusief Banaat), Moldavië, Dobroedzja en Walachije. Vaak worden Maramureș, Crișana, Boekovina, Oltenië en Muntenië (en Szeklerland) gezien als aparte regio's, alhoewel ze vaak worden meegerekend tot de drie "grotere" regio's, Transsylvanië, Walachije en Moldavië. Veel van deze regio's, liggen niet alleen in Roemenië maar ook in andere landen. Het Banaat loopt door tot in Servië (Vojvodina) en Hongarije, het zuidelijk deel van Dobroedzja ligt in Bulgarije en grote gebieden van Moldavië liggen in de republiek Moldavië en Oekraïne.

Indeling 
Vaak worden de volgende districten bij de volgende regio's ingedeeld:

Walachije

Walachije was tot de 19e eeuw een vorstendom. Tegenwoordig wordt dit gebied vaak opgesplitst in twee regio's, Oltenië en Muntenië

Muntenië
 Argeș
 Boekarest (stad)
 Brăila
 Buzău
 Călărași
 Dâmbovița
 Giurgiu
 Ialomița
 Ilfov
 Prahova
 Teleorman

Oltenië
 Dolj
 Gorj
 Mehedinți
 Olt
 Vâlcea

Moldavië

Moldavië was ook een vorstendom tot de 19e eeuw. Tegenwoordig is het een grote regio in Europa, die niet alleen in Roemenië maar ook in Oekraïne en de Republiek Moldavië ligt. Het noorden van het Roemeense deel wordt vaak Boekovina genoemd.

 Bacău
 Botoșani (maar kan ook bij Boekovina)
 Galați
 Iași
 Neamț
 Vaslui
 Vrancea

Boekovina
Boekovina is net als Maramureș een belangrijke historische en culturele regio in het noorden. Boekovina is het noordwestelijk deel van Moldavië. Boekovina is ook een internationale regio; ze ligt in Roemenië en Oekraïne.

 Botoșani (maar kan ook bij Moldavië)
 Suceava

Transsylvanië

Transsylvanië was een vorstendom, en later ook nog een onderdeel van Oostenrijk-Hongarije. Transsylvanië is de grootste regio van Roemenië.

 Alba
 Arad (soms ook Crișana)
 Bihor (soms ook Crișana)
 Bistrița-Năsăud (heel af en toe ook Maramureș)
 Brașov
 Caraș-Severin (meestal Banaat)
 Cluj
 Covasna
 Harghita
 Hunedoara
 Maramureș (meestal Maramureș)
 Mureș
 Sălaj
 Satu Mare (meestal Maramureș)
 Sibiu
 Timiș (meestal Banaat)

Banaat
Het Banaat, vroeger een vorstendom, is een internationale regio. In Roemenië wordt het Banaat vaak gezien als een gebied in Transsylvanië.

 Caraș-Severin
 Timiș

En een heel klein stukje van:

 Arad (het zuidelijke deel)
 Mehedinți (het westelijke deel)

Crișana

Crișana is onduidelijk; veel mensen kennen het niet eens. Ook Crișana wordt vaak gezien als een gebied in Transsylvanië.

 Arad
 Bihor

Maramureș
Maramureș is historisch en cultureel gezien al een aparte regio, alleen de laatste tijd rekent men het vaak tot Transsylvanië.

 Maramureș
 Satu Mare

Dobroedzja
Dobroedzja is een historische regio in het zuidoosten van Roemenië.

 Constanța
 Tulcea

Europese ontwikkelingsregio's 

In 1998 creëerde Roemenië de euro-ontwikkelingsregio's van Roemenië om beter georganiseerd te zijn voor de toetreding tot de EU. Een zo'n ontwikkelingsregio staat gelijk aan NUTS II, maar heeft geen raad of bestuur. Er zijn acht Roemeense ontwikkelingsregio's: Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud, Vest, Centru en București-Ilfov.